Bermuda je lahko:
 hlače Bermuda
 HMS Bermuda - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Bermudski trikotnik